Qianjiang (潜江) est une ville de la province du Hubei en Chine ;
 Le district de Qianjiang (黔江) est une subdivision de la municipalité de Chongqing en Chine.

Homonymie de toponyme